Riksdagsvalget i Sverige 1988 til Sveriges rigsdag blev afholdt den 18. september 1988.

Valgresultat

Eksterne henvisninger 

 Valmyndigheten

Sverige 1988
Politiske valg i Sverige